Hotan – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Hotan – prefektura w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Hotan – powiat w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang